Флаг муниципального образования «Черновское сельское поселение» Сланцевского муниципального района Ленинградской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Ныне действующий флаг утверждён 9 марта 2011 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6807.

Описание 
«Флаг муниципального образования „Черновское сельское поселение“ Сланцевского муниципального района Ленинградской области представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины флага к длине — 2:3, воспроизводящее композицию герба муниципального образования „Черновское сельское поселение“ Сланцевского муниципального района Ленинградской области в красном, жёлтом, чёрном и белом цветах».

Геральдическое описание герба, утверждённого 20 октября 2010 года, гласило: «В поле трижды неравно рассечённом: узко серебром и чернью и широко червленью (красным) поверх деления черни и червлении — вписанный серебряный меч, который держит выходящая слева в оконечности серебряная рука в латах; сопровождаемый справа — золотым обернувшимся, изрыгающем пламя драконом в столб, слева — повышенной золотой бревенчатой сторожевой башней с воротами и островерхой кровлей, поверх которой внизу — золотой сидящий и обернувшийся орёл».

Геральдическое описание герба, утверждённого 9 марта 2011 года, гласит: «В поле трижды неравно рассечённом: узко серебром и чернью (чёрным) и широко червленью (красным), поверх деления черни и червлени — вписанный серебряный меч, который держит выходящая слева в оконечности серебряная рука в латах, сопровождаемый справа — золотым восстающим драконом, изрыгающим золотое пламя, слева — золотым сидящим орлом с воздетыми и распростёртыми крыльями».

Символика 
Флаг составлен на основании герба муниципального образования, в соответствии с традициями и правилами геральдики и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Символы флага означают многие важные исторические события, связанные с Черновским сельским поселением. Здесь проходила граница с Ливонским орденом, осуществлявшим разорительные набеги на русские земли. В XV—XVI веках земли Кушельской губы были в эпицентре войн с Ливонией, когда Россия боролась за выход к Балтийскому морю. В XVII веке в период Смутного времени край испытывал многие нашествия и разорения — здесь разбойничали шведские захватчики. XVI веке здесь был организован военно-сторожевой пост — «Васильево сиженье» Василия Елагина. 5 ноября 1585 года, возвращаясь с очередного съезда с русскими представителями близ устья Плюссы, утонул в реке Нарова вместе с 18 своими спутниками шведский военный и государственный деятель основатель шведского дворянского рода Понтус Делагарди. В 1700 году через земли поселения прошла т. н. «Шереметьевская дорога» на Нарву. Уже в годы Великой Отечественной войны, в 1944 году, был создан штаб командующего Ленинградским фронтом Л. А. Говорова. Так возник посёлок Красный — ныне деревня Черновское.

Дракон, изрыгающий пламя — напоминание о многочисленных угрозах, исходивших русским землям со стороны Ливонского ордена, шведов, и т. д.

Сторожевая башня, орёл и рука, сжимающая меч — оборона русских земель.

Чёрный цвет — символ благоразумия, мудрости, скромности, честности, вечности и древности бытия. Олицетворяет топонимы деревень: Черновское, Монастырёк, Вороново, ручей Монастырской, речки Черновка и Чёрная.

Красный цвет — право, мужество, самоотверженность любовь, храбрость, неустрашимость. Символ труда, жизнеутверждающей силы, праздника, красоты, солнца и тепла. В древнерусской традиции — красный — «красивый». Цвет пролитой крови героев. Напоминание о первом названии деревни Черновское — посёлок Красный.

Жёлтый цвет (золото) — символ божественного сияния, благодати, прочности, величия, солнечного света. Символизирует также могущество, силу, постоянство, знатность, справедливость, верность.

Белый цвет (серебро) — чистота помыслов, искренность, правдивость, невинность, благородство, откровенность, непорочность, надежда.

Примечания